Giagni ist der Familienname folgender Personen:
 Gianfranco Giagni (* 1952), italienischer Regisseur
 Riccardo Giagni (* 1956), italienischer Komponist und Musikwissenschaftler